Hjort ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Hjort (1869–1948), norwegischer Zoologe
 Sara Hjort Ditlevsen (* 1988), dänische Schauspielerin

Sonstiges:
 Hjort Fracture Zone, Transformstörung im Südlichen Ozean
 Hjort-Massiv, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Hjorth